Smelt ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Smelt (1885–1952), englischer Fußballspieler
 Dennis Smelt (1763–1818), US-amerikanischer Politiker
 Jack Smelt (1895–1968), englischer Fußballspieler
 Lee Smelt (* 1958), englischer Fußballspieler
 Len Smelt (1883–1933), englischer Fußballspieler
 Tom Smelt (1900–1980), englischer Fußballspieler